Роберт Монктон () (24 июня 1726 в Йоркшире, Англия — 21. Май 1782 г. в Лондоне, Англия) — британский генерал и колониальный администратор. Среди прочих должностей, он был колониальным губернатором провинции Нью-Йорк в 1762 и 1763 годах.

Ранние годы 
Роберт Монктон был вторым сыном британского аристократа , 1-го виконта Гэлуэй. В 1741 году в возрасте 15 лет он вступил в 3-й гвардейский полк, и в том же году отправился с полком во Фландрию, где участвовал в войне за австрийское наследство. Он участвовал в сражении при Деттингене и в сражении при Фонтенуа (1745). Когда в 1745 году армия была переведена в Англию для подавления Восстания якобитов, Монктон остался во Фландрии. 27 июня 1744 года он получил звание капитана 34-го пехотного полка, 15 февраля 1747 года стал майором, а 28 февраля 1751 года стал подполковником 47-го пехотного полка.

К 1752 году дослужился до звания подполковника. В том же году он впервые на короткое время стал членом британского парламента. Отказался от места в парламенте, чтобы продолжить военную карьеру. Его перевели в Новую Шотландию, где он командовал фортом Лоуренс, который находился на границе с Французской Акадией. В 1753 году он был назначен членом совета колониального правительства в Галифаксе.

Война с французами и индейцами 
Во время Семилетней войны принял участие в нескольких сражениях в Америке. Большинство из них произошло на северо-востоке американского континента (примерно там, где сейчас находится канадская провинция Новая Шотландия). Также участвовал в успешной экспедиции на Мартинику в 1762 году.

Губернатор 
В том же году он был назначен новым колониальным губернатором провинции Нью-Йорк. Официально он занимал эту должность до 1765 года. Однако де-факто он уехал из колонии в Англию в 1763 году. Пост колониального губернатора Нью-Йорка тем временем занимал Кадвалладер Колден, занимавший эту же должность ранее, ещё до того, как в неё вступил Монктон.

Между 1765 и 1778 годами Монктон был губернатором Берик-апон-Твид. С 1770 года он имел чин генерал-лейтенанта.

Безуспешно добивался назначения на пост британского командующего в Индии. Вместо этого ему предложили должность командира британских частей в Северной Америке, от которой он отказался.

В 1778 году Роберт Моктон был назначен губернатором Портсмута. Занимал эту должность до своей смерти в 1782 году. Также был членом британского парламента с 1778 года и до своей смерти. В 1779 году он организовал оборону Портсмута от ожидавшегося нападения испанцев и французов с моря, которое так и не состоялось.

Монктон никогда не был женат, но оставил после себя много детей.

В честь него назван город Монктон в провинции Нью-Брансуик. В то же время, именно в этой провинции (среди франко-акадцев) его имя имеет негативную репутацию в связи с тем, что Монктон сыграл активную роль в депортации акадийцев.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Monckton bei Militaryheritage.com
 Monckton bei The History of Parliament
 

Умершие в 1782 году
Родившиеся в 1726 году
Персоналии:Великобритания
Политики XVIII века
Колониальные губернаторы Нью-Йорка